Le Sungri-90 est un camion produit par Sungri Motor Plant depuis 2003. Environ 500 exemplaires ont été vendus. Le camion est le successeur du camion Sungri-58KA, copie des camions de Mitsubishi et Toyota. Le camion partage son moteur avec le Sungri-58KA. Il est également exporté vers la Chine en nombre limité. Le camion reçoit des modernisations constantes et est également produit sous licence par Pyeonghwa Motors depuis 2015 sous le nom de Pyeonghwa-Urganos.

Références 

Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020